Die Saison 2018/19 war die 63. Spielzeit der Ekstraliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse, und die 83. Austragung der polnischen Eishockeymeisterschaft sein. Meister wurde zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte der GKS Tychy.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren jede der elf regulären Mannschaften insgesamt 42 Spiele. Die Mannschaft des Nachwuchsleistungszentrums des polnischen Verbandes, SMS Sosnowiec, war 22-mal im Einsatz. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte. Die besten sechs Mannschaften nehmen direkt an den Playoffs um den Meistertitel teil. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn spielten in einer Pre-Playoff-Runde nach dem Modus „Best of Three“ zwei weitere Viertelfinalteilnehmer aus, während die Verlierer der Pre-Playoffs gemeinsam mit dem Tabellenelften und dem Meister der zweitklassigen I liga die verbleibenden zwei Plätze für die kommende Spielzeit ausspielten. Das Team der Nachwuchsakademie des polnischen Verbandes Szkoła Mistrzostwa Sportowego musste – obwohl Letzter – nicht an dieser Ausscheidungsrunde teilnehmen.

In den Playoffs wurden ab dem Viertelfinale die einzelnen Runden im Modus „Best of Seven“. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielten im Modus „Best of Three“ den dritten Platz aus.

Mannschaften

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, T = Tore, GT = Gegentore

Playoffs

Turnierbaum

Pre-Playoffs 
 Aksam Unia Oświęcim – Zagłębie Sosnowiec 2:1 (2:1, 3:5, 5:2)
 PKH Gdańsk – Orlik Opole 2:0 (6:1, 9:0)

Viertelfinale 
 GKS Katowice – Aksam Unia Oświęcim 4:3 (8:3, 2:5, 6:3, 3:4 n. V., 0:3, 4:2, 3:1)
 GKS Tychy – PKH Gdańsk 4:3 (8:3, 4:0, 3:1, 7:3)
 Podhale Nowy Targ – Nesta Toruń 4:2 (5:2, 1:2, 1:2, 3:1, 4:2, 4:1)
 JKH GKS Jastrzębie – KS Cracovia 0:4 (1:2, 1:3, 0:3, 2:8)

Halbfinale 
 GKS Katowice – KS Cracovia 2:4 (2:3, 1:3, 2:3, 3:2, 5:3, 1:2 n. V.)
 GKS Tychy – Podhale Nowy Targ 4:3 (4:1, 1:2 n. V., 3:2 n. V., 2:5, 3:4 n. V., 2:1 n. V., 7:1)

Spiel um Platz drei 
 GKS Katowice – Podhale Nowy Targ 2:1 (2:3, 4:1, 2:1)

Finale 
 GKS Tychy – KS Cracovia 4:2 (2:1, 1:3, 3:5, 4:0, 4:2, 2:1)

Playouts 
Die Playout-Spiele sollten ursprünglich in einer Vierer-Runde mit Hin- und Rückspielen aus den beiden Verlieren der Pre-Playoffs, dem Elften der regulären Runde und dem Meister der zweitklassigen I liga stattfinden. Der Ligaelfte Polonia Bytom trat jedoch zu den bereits angesetzten Spielen nicht an, so dass alle seine Spiele mit 0:5 als verloren gewertet wurden. Es wurden daher lediglich noch folgende Spiele ausgetragen:

 Zagłębie Sosnowiec – Orlik Opole 6:2
 Orlik Opole –  Naprzód Janów 3:5
 Naprzód Janow – Zagłębie Sosnowiec 1:2
 Orlik Opole – Zagłębie Sosnowiec 1:8
 Naprzód Janow – Orlik Opole 4:5

Da Orlik Opole aufgrund des direkten Vergleichs Naprzód Janów nicht mehr überholen konnte, stand die Qualifikation von Zagłębie Sosnowiec und Naprzód Janow für die kommende Spielzeit bereits vor dem letzten Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften bereits fest und auf die Austragung wurde verzichtet. Orlik Opole und Polonia Bytom mussten den Gang in die zweitklassige I liga antreten.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der polnischen Eishockeyliga (polnisch)
 Statistik der Liga auf Hokej.net (polnisch)

Siehe auch 
 Polnischer Eishockeypokal 2018/19

2018
Eishockeysaison 2018/19